Franciszek Michalski – niemiecki duchowny katolicki
 Stanisław Franciszek Michalski – polski indolog, encyklopedysta